Шейпинг (англиц. от  — формирование, придание формы):

 Шейпинг — оздоровительная система.
 Шейпинг — ограничение пропускной способности.
 Шейпинг — процесс, модифицирующий поведение индивида.